В настоящее время в Соединённых Штатах Америки насчитывается четыре округа с названием Карбон ():
 Карбон — штат Вайоминг.
 Карбон — штат Монтана.
 Карбон — штат Пенсильвания.
 Карбон — штат Юта.